est la formule brute de plusieurs isomères.

 dexmédétomidine, numéro CAS 
 médétomidine, numéro CAS